Schorpioen (sterrenbeeld)
 Shanghai Cooperation Organisation (SCO), de Shanghai-samenwerkingsorganisatie

Wikipedia:Doorverwijspagina